Portoalegrense – abitanti di Porto Alegre do Norte
Portoalegrense – abitanti di Porto Alegre do Tocantins
Portoalegrense – abitanti di Porto Alegre